Bruno Maderna – compositore e direttore d'orchestra italiano
 Giovanni Davide Maderna – regista italiano
 Osmar Maderna – pianista, compositore e direttore d'orchestra argentino